Джинджелл, Гинджелл, Джингелл () — английская фамилия.

Известные носители 
 Джингелл, Альберт (1883—1947) — британский борец.
  (1916—1993) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Футскрэй».
  (род. 1953) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Футскрэй».
  (1925—2009) — британский военный лётчик, начальник Командования поддержки Королевских ВВС (1980—1981).
 Джинджелл, Джуди (род. 1946) — канадский политик, комиссар Юкона (1995—2000).
 Джинджелл, Карен — британская фигуристка, серебряная медалистка Чемпионата Великобритании в парах (1981).